Ричард Бест:
  (1869—1939) — ирландский юрист и политик, член Палаты общин Северной Ирландии (1921—1925), генеральный прокурор Северной Ирландии (1921—1925).
  (1872—1959) — ирландский кельтолог, президент Ирландской королевской академии (1943—1946).
  (1933—2014) — британский дипломат, посол Великобритании в Исландии (1989—1991).
  (род. 1945) — британский политический и общественный деятель, директор Национальной федерации жилищных ассоциаций (1973—1988), член Палаты лордов (с 2001).
 Бест, Ричард Хэлси (1910—2001) — американский военный пилот, отличившийся во время Второй мировой войны.